Кири́лл Валенти́нович Поляко́в (родился 17 сентября 1973 года в Ленинграде) — российский государственный и политический деятель, депутат Законодательного собрания Ленинградской области. Работает в постоянных комиссиях по законодательству, международным, региональным и общественным связям и по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу.

Биография 

 В 1995 году окончил Ленинградский технологический институт холодильной промышленности по специальности «инженер-механик оборудования пищевых производств»
 В 1995—2001 годах — коммерческий директор предприятия «Торговля от „Петмола“» (специализируется на обеспечении сельхозпредприятий Ленинградской области кормами, топливом, сельхозмашинами и запчастями)
 С 2001 года — генеральный директор ЗАО «Агро-Петмол-Инвест», затем — председатель правления ООО «Агросоюз „Регионы“», осуществляющего инвестиции в сельское хозяйство Ленинградской области
 В декабре 2001 года был избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области третьего созыва (по Ломоносовскому избирательному округу N 32), вошел в состав фракции «Диалог», затем во фракцию «Социалистическая единая партия России», стал членом постоянной комиссии по сельскому хозяйству, перерабатывающей промышленности и потребительскому рынку и комиссии по экологической безопасности и природопользованию
 20 мая 2003 года был избран Председателем Законодательного собрания Ленинградской области, находился в этой должности до 2007 года
 В 2004 году окончил Северо-Западную Академию Государственной службы по специальности «юрист»
 C июня 2004 года — председатель регионального политсовета Социалистической единой партии России
 В 2006 году избран депутатом Законодательного собрания Ленинградской области четвёртого созыва, член фракции «Единая Россия»
 В июне 2009 года избран председателем Совета директоров ОАО «Кировский завод».
С октября 2013 года  по настоящее время – Генеральный директор АНО «Дирекция по развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».
C февраля 2013 года – май 2018 года - Советник Министра транспорта РФ на общественных началах по Северо-Западному федеральному округу.
 С июля 2014 года - 2016 год президент Ленинградской областной торгово-промышленной палаты.
С августа 2017 по настоящее время – Генеральный директор АНО "Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации".
 С 20 мая 2020 года был назначен председателем Комитета по транспорту.
 С 8 июня 2022 года стал вице-губернатором Санкт‑Петербурга.

Член политической партии «Единая Россия». Координатор «Молодой Гвардии „Единой России“» по Северо-западу. Кандидат экономических наук. Является почетным доктором Ленинградского областного института экономики и финансов.

Член попечительского совета Северо-Западного института – филиала РАНХиГС.

Женат, имеет двух сыновей.

Награды 
 Орден «За заслуги» Российского союза ветеранов Афганистана.
 Орден Святого князя Александра Невского I степени;
 Орден Святого благоверного князя Даниила Московского III степени;
 2003 год — медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга»;
 2005 год — медаль «В память 1000-летия Казани»;
 2009 год — знак отличия Ленинградской области «За вклад в развитие Ленинградской области»;
 2010 год — медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» ӀІ степени;
 2016 год — почётный знак Торгово-промышленной Палаты России;
 2016 год — почётная грамота Губернатора Ленинградской области;
 2016 год — медаль Министерства транспорта РФ «За безупречный труд и отличие» ІІІ степени;
 2017 год — Орден Дружбы;
 2017 год — медаль Министерства транспорта РФ «За строительство транспортных объектов»;
 2019 год — почётная грамота Президента Российской Федерации В. В. Путина (за вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 года);
 2019 год — медаль «За взаимодействие» (ФСО России).

Примечания

Ссылки 

 Поздравление Кирилла Полякова от губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко
Кто есть Кто "Деловой Петербург"
Глава транспортной дирекции Петербурга и Ленобласти Кирилл Поляков возглавит еще одну структуру ("Коммерсант")
Кирилл Поляков: болельщики ЧМ-2018 получат бесплатный транспорт ("РИА новости")
 Поляков Кирилл Валентинович Вице-губернатор Санкт‑Петербурга

Члены «Единой России»
Председатели Законодательного собрания Ленинградской области
Персоналии:Кировский завод
Выпускники Санкт-Петербургского университета низкотемпературных и пищевых технологий